Yves Bouger est un footballeur professionnel français né le  à Hennebont. 

Il évoluait au poste d'arrière latéral gauche notamment au FC Lorient et au FC Sochaux-Montbéliard, mais aussi à l'US Valenciennes-Anzin. 

Il est le frère jumeau de Bernard Bouger.

Biographie

Carrière 
 1987-1992 :  FC Lorient
 1992-1993 :  US Valenciennes-Anzin
 1993-1997 :  FC Lorient
 1997-2000 :  FC Sochaux-Montbéliard

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du FC Lorient
Joueur du Valenciennes FC
Joueur du FC Sochaux-Montbéliard
Naissance en janvier 1970
Naissance à Hennebont